Würmli ist der Familienname folgender Personen: 
 Emil Würmli (1920–2007), Schweizer Militärtrompeter, Dirigent, Musikverleger und Komponist
 Martin Würmli (* 1978), Schweizer Politiker
 Susanne Würmli-Kollhopp (* 1945), Schweizer Dirigentin, Komponistin und Arrangeurin